Autukia steht für

 Autukia (Nonouti), Ort auf dem Nonouti-Atoll
 Autukia (Beru), Ort auf der zu Kiribati gehörenden Insel Beru